Henry Gordon Jones (1939 — 1987) foi um botânico barbadense.

Botânicos de Barbados